Jan van Amstel (v.1500-v.1540), peintre hollandais.

Amstel peut aussi faire référence à :
 Amstel, fleuve néerlandais ;
 Amstel, rue d'Amsterdam ;
 Amstelveld, place d'Amsterdam ;
 Amstel, marque de bière néerlandaise et ancienne brasserie ;
 Amstel Gold Race, course cycliste patronnée par Amstel ;
 Amstel Curaçao Race, course cycliste patronnée par Amstel .